Михаил Ионович (Иванович) Куприн (1919—2007) — советский и российский учёный, кандидат технических наук, профессор.

Специалист по технологии производства холоднокатаных листов и лент. Автор свыше 50 научных трудов, включая монографии и учебники, а также нескольких изобретений.

Биография 
Родился 31 октября 1919 года в селе Витичь Севского уезда Орловской губернии.

После школы окончил Ижевский металлургический техникум по специальности «Прокатное производство» и работал на  (ныне «Ижсталь») технологом в кузнечном цехе. В 1942 году был призван в действующую армию, был участником Великой Отечественной войны по 1944 год, когда был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1943 году стал членом КПСС.

В 1945 году поступил и в 1950 году окончил Московский институт стали (ныне Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») по специальности «Обработка металлов давлением». По окончании вуза поступил в его же аспирантуру, где руководителем Куприна был член-корреспондент Академии наук СССР Игорь Михайлович Павлов. В 1953 году в этом же институте защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследования трения при горячей прокатке». В 1973 году был утвержден в ученом звании профессора. С 1953 по 1989 год работал в Магнитогорском горно-металлургическом институте (МГМИ, ныне Магнитогорский государственный технический университет), был одним из основателей в 1968 году кафедры прокатно-волочильного производства. Окончив работу в МГМИ, находился на заслуженном отдыхе.

Научно-практическая деятельность Михаил Ионовича была направлена на повышение качества холоднокатаных листов. Им были разработаны: способ регулирования формы межвалкового зазора на листовых и ленточных станах кварто, способ регулирования профиля полосы на станах кварто, устройство для подогрева валков. Он вёл научно-
исследовательскую работу на заводах Челябинской области, неоднократно привлекался для выполнения задач Министерства чёрной металлургии СССР. Под руководством М. И. Куприна были защищены несколько кандидатских диссертаций.

Умер 6 августа 2007 года в Магнитогорске. Был похоронен на Левобережном кладбище города рядом с женой Маргаритой Сергеевной (1926—1997).

Был награждён орденом Красной Звезды, а также медалями, в числе которых «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Примечания

Ссылки 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
 Куприн Михаил Ионович, профессор кафедры прокатноволочильного производства МГМИ
Выпускники МИСиСа
Преподаватели Магнитогорского технического университета
Кандидаты технических наук
Авторы учебников
Члены КПСС
Похороненные на Левобережном кладбище (Магнитогорск)